Вареш:

 Вареш — город, центр одноимённой общины в центральной части Боснии и Герцеговины.
 Вареш — боснийская община, расположенная в центральной части Федерации Боснии и Герцеговины.